Das Junioreneinzel der Australian Open 2022 waren ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Harold Mayot, der aber nicht mehr spielberechtigt ist bei den Junioren. Das Turnier gewann der topgesetzte Bruno Kuzuhara.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
2022